András Horváth (ur. 6 sierpnia 1980 w Szombathely) – węgierski piłkarz, grający na pozycji pomocnika.

Kariera 
Seniorską karierę rozpoczynał w Haladásu Szombathely, w barwach którego zadebiutował w sezonie 1995/1996 w NB I. W klubie z Szombathely Horváth występował do 2002 roku, ogółem rozgrywając niemal sto meczów w lidze. Następnie został zawodnikiem FC Sopron, w którym do 2007 roku rozegrał 94 ligowe mecze. W 2007 roku przeszedł do trzecioligowego włoskiego Gallipoli Calcio. Po jednym sezonie gry w tym zespole Horváth wrócił na Węgry, argumentując to brakiem awansu Gallipoli do Serie B oraz niewielką liczbą rozegranych meczów w klubie. Na Węgrzech grał jeszcze w Zalaegerszegi TE, Haladásu i Soproni VSE. Karierę zakończył w 2015 roku.

Rozegrał dwa mecze w reprezentacji Węgier, strzelając jednego gola.

Statystyki ligowe

Przypisy 

Reprezentanci Węgier w piłce nożnej
Piłkarze Szombathelyi Haladás
Piłkarze FC Sopron
Piłkarze Zalaegerszegi TE
Ludzie urodzeni w Szombathely
Urodzeni w 1980